Prodinger ist der Familienname folgender Personen:

 Friederike Prodinger (1913–2008), österreichische Volkskundlerin und Direktorin des Salzburg Museums
 Hans Prodinger (1887–1938), österreichischer Politiker (DNSAP/GDVP), Abgeordneter zum Salzburger Landtag und Nationalrat
 Johann Prodinger (1912–2000), österreichischer Politiker (ÖVP), Salzburger Landtagsabgeordneter
 Max Prodinger (* 1976), österreichischer Tenor